

Biografia 
Ha intrapreso lo studio del pianoforte all'età di 8 anni, sotto la guida del M° Renato Belloli presso l'Istituto di Musica Sacra “S. Cecilia” di Bergamo, diplomandosi nel 1997 presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.
Appassionato di home recording, ha realizzato il suo primo CD “Corrado Rossi” nel 2006, dove il genere Ambient-Chillout predomina ma non mancano brani “soundtrack” elettronici e con la sola presenza di Pianoforte e Virtual Orchestra.
Nello stesso anno, ha vinto con il brano “Souvenir of China” il Golden Kayak Award come Best Classical Song sul sito musicale IAC.com.
È stato selezionato dal musicista Christopher Hedge in occasione dei Giochi Olimpici Invernali tenutisi a Torino (Febbraio 2006) per apportare un proprio contributo musicale alla cerimonia di premiazione svoltasi in Piazza Solferino all'interno dell'evento OneOlympic.

Sempre legato alle sue radici di formazione Classica, nel 2007 ha composto brani al Pianoforte raccolti nel digital CD “Waitings”.
Nello stesso anno, ha vinto il Golden Kayak Award come Best Classical Song con il brano “Where” su IAC.com.

Nel 2008 ha realizzato, in collaborazione con musicisti di diverse nazioni, l'Album “Constellations” ispirato alla musica del gruppo Progressive-rock “The Alan Parsons Project”.
Nell'Ottobre dello stesso anno, è stato selezionato come unico compositore per la realizzazione di due video per il progetto TISPOL sulla sicurezza stradale in Europa.
Ha vinto gli Effigy Awards sul sito musicale meermusic.com come Best Classical Song con il brano “In A Whisper” e come Best Instrumental Performance.

Nel 2009, in occasione del Nokia Trends Lab Contest, ha visto la pubblicazione del suo brano “Mercury” nella Compilation “Hit Mania 2009 – Stand Up Selection”, distribuita in tutto il territorio nazionale italiano in  copie.

Nel 2010 ha realizzato due nuovi Album: “The Wood of Kites” (Ed. Soundiva) con brani al Pianoforte e Virtual Orchestra e “Road to India” in collaborazione con il musicista Indiano di Sarod Bhargav Mistry. 
Alcune sue composizioni sono state utilizzate come commento musicale alle immagini del video celebrativo realizzato per il quarantennale di AIDO Lombardia.

Nel 2011 ha realizzato il nuovo Album “Tokyo Rain” in collaborazione con la band torinese “The Wimshurst's Machine” Ha composto il brano di Piano solo “The Outer Me” allegato al volume “Cosa resterà di me?” (A. Enrile – M. Pacini, Darsena Edizioni), progetto benefico in favore di A.I.A.S. Savona Onlus.
Ha vinto con il brano “Eclipse” il primo premio nella categoria “New Age/Ambient” al prestigioso evento musicale internazionale “Hollywood Music in Media Awards 2011” che si è svolto il 17 novembre presso il Kodak Theatre a Los Angeles, California.

Nel 2012 ha composto, per l'Associazione Musicale di Savona “MusicArTeam”, l'omonimo jingle musicale utilizzato all'interno del sito web, all'apertura degli eventi organizzati dall'Associazione e trasmesso come sigla sul sito Web Yastaradio all'interno della trasmissione “Cosa resterà di me”.
Ha ricevuto la nomination agli Hollywood Music in Media Awards 2012 nella categoria musica classica con la sua composizione per Quartetto d'archi e Pianoforte “In the Peony Garden”.
Nel mese di novembre 2012 è uscito il suo nuovo Album “Panta Rei” disponibile in tutti gli Stores digitali.

Nell'Aprile 2013 il Quartetto che ha ricevuto la Nomination agli HMMA 2012 è stato utilizzato nel video celebrativo “Oracion en ego” del poeta spagnolo Victor Manuel Munoz Moreno. 
In Agosto si è esibito ad Alicante (Spagna) proponendo proprie composizioni di genere Ambient ed Elettronica e in Settembre ha partecipato alla XXV edizione di "Notti di Luce" organizzata dalla Camera di Commercio di Bergamo.

Nel 2015 ha realizzato l'Album di composizioni per Quartetto d'archi e Pianoforte "In The Peony Garden" con alcuni elementi della Scoring Symphonic Orchestra di Budapest, presso lo Studio 22 della Magyar Radio.

Nel 2017 ha pubblicato il nuovo concept-Album “Nautilus” con 12 brani Ambient/Sinfonici, ispirato al best seller di Andy Weir: “The Martian”.

Collabora attivamente per la realizzazione di Libraries musicali con alcune Case di Produzione Musicale del Nord Italia.

Discografia 
 2006 - "Corrado Rossi" (Maple Music)
 2007 - "Waitings"
 2007 - "Le Voyage Dans La Lune" (Astranova)
 2008 - "Constellations"
 2009 - "Hit Mania 2009 - Stand Up Selection" (Banana Records)
 2010 - "The Wood of Kites" (Soundiva)
 2010 - "Road to India" (Silk Road/Universal Music)
 2011 - "Tokyo Rain" (Astranova)
 2011 - "Modern Classical for String Quartet" (Soundiva)
 2012 - "Panta Rei"
2015 - "In The Peony Garden" (Soundiva)
2017 - "Nautilus" (Soundiva)

Note

Collegamenti esterni